Saelices de Mayorga kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Saelices de Mayorga (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Saelices de Mayorga (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar